Agnus (hop), hopvariëteit gebruikt voor het brouwen van bier
Agnus Dei en de Agnus Dei-orde
Joannes Agnus, heilige uit de 7e eeuw
Agnus (geslacht), een kevergeslacht
Agnus (film), een film uit 1995